Chanson française est le  studio de Volo.

Liste des titres

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Volo
Frédéric Volovitch

Liens externes 
Site officiel de Volo

Album musical sorti en 2017
Album de Volo